Becerro hace referencia a varios artículos:

Vaca 
 Cría macho de la vaca: Bos primigenius taurus;
 Piel de ternero o ternera curtida y dispuesta para varios usos.
Novillo.

Historia 
 El Becerro de oro, ídolo adorado por los hebreos, según la Biblia.
 Libro becerro en que las iglesias y monasterios antiguos copiaban sus privilegios para uso manual y corriente.
 Libro en que algunas comunidades tienen asentadas sus pertenencias.
 Becerro de las Behetrías de Castilla, libro inventario de las behetrías mandado a hacer por el rey (1350-1366) Pedro I "el Cruel" de Castilla.

Toponimia 
Laguna del Becerro, ubicada al oeste del departamento de Santa Cruz, Bolivia en las estribación andinas.
Cuevas del Becerro, municipio andaluz de la provincia de Málaga (comarca de Guadalteba).
Peal de Becerro, municipio español, de la provincia de Jaén en la comarca del Alto Guadalquivir.
El Becerro, yacimiento arqueológico en la zona arqueológica de Santa Eulalia, en Almonaster, Huelva, España.

Personajes 
 Ricardo Becerro de Bengoa (1845-1902), científico español

Literatura y cine 
El becerro de oro (novela), novela satírica soviética de Ilf y Petrov, continuación de Las doce sillas.
El becerro de oro (película soviética), película de Mijaíl Schweitzer.